

Крупнейшие парки Оттавы 
 Парк Баллантайн — :en:Ballantyne Park
 Парк Брюэр (в том числе Ротарианская детская площадка) — :en:Brewer Park
 Парк Винсента Мэсси — :en:Vincent Massey Park
 Парк Дандональд — :en:Dundonald Park
 Парк Дачис-Хоул — :en:Dutchy's Hole Park
 Парк Конфедерации — :en:Confederation Park
 Парк Комиссара — :en:Commissioner's Park
 Парк Лэнсдаун — :en:Lansdowne Park
 Парк Мейджорс-Хилл
 Парк Минто — :en:Minto Park
 Парк Мунис-Бэй — :en:Mooney's Bay Park
 Парк Роклифф
 Парк Страткона
 Парк Хэмптон — :en:Hampton Park
 Парк Эндрю Хейдона
 Провинциальный парк Фицрой — :en:Fitzroy Provincial Park
 Сад Провинций и Территорий — :en:Garden of the Provinces and Territories

Ботанические и тематические сады и парки 
 Центральная экспериментальная ферма включает:
 Парк Доминион — :en:Dominion Arboretum — собрание деревьев из различных регионов
 Орнаментальные сады — :en:Ornamental Gardens — сад в японском стиле
 Орнаментальный цветник при Театре Острова (Гатино)

Природные зоны 
 Остров Питри — :Petrie Island — природный парк с уникальной биотой (водные птицы, черепахи) и флорой (болотный лес)
 Зелёный пояс (Оттава)
 Мад-Лейк — природная зона близ парка Британия
 Мер-Блё — охраняемая природная зона на юго-востоке Оттавы
 Литрим-Уэтлендс — охраняемая природная зона на юго-востоке Оттавы, близ посёлка Литрим

См. также 
 Список аттракционов Оттавы и Гатино
 Список достопримечательностей Оттавы и Гатино

Парк
Парк
Оттава
Оттава